Рефлектор — отражатель или зеркало антенны либо другого источника или приёмника какого-либо излучения.
 Рефлектор (составная часть антенны) — излучающий элемент многоэлементной антенны продольного излучения, расположенный в направлении, обратном направлению главного лепестка диаграммы направленности.
 Рефлектор (телескоп) — телескоп, объективом которого является зеркало.
 Рефлектор — распространённое в обиходе название бытового инфракрасного обогревателя.
 «Рефлектор» — завод в Саратове, специализировавшийся на выпуске электроники.
 Рефлектор — село в Ершовском районе Саратовской области.
 «Рефлектор» — эксперимент по раскрытию крупногабаритной рефлекторной антенны, проводившийся во время работы 27-й основной экспедиции (В. М. Афанасьев и С. В. Авдеев) 23-28 июля 1999 года на орбитальной станции «Мир».

Программирование
 .NET Reflector — платная утилита для Microsoft .NET.